Cuvântul Minionii se poate referi la:
Minionii (personaje), personaje din seria de filme Sunt un mic ticălos
Minionii, film de animație din 2015
Minionii (joc video), un joc video din 2008